Rival steht für:

 Rival, Fluss in Frankreich, siehe Raille
Rival (Schiff), Torpedodampfer der Kaiserlichen Marine
 Rival Schools, US-amerikanische Post-Hardcore-Band
 Rival Sons, US-amerikanische Rockband

Rival ist der Familienname folgender Personen:
 Emmanuel Rival (* 1971), französischer Fußballspieler und -trainer
 Laura Rival, französische Anthropologin
Siehe auch:
 Reval
 Rivale